Вави́лов (Вави́лова) — русская фамилия. Восходит к греческому имени Вавила.

Носители фамилии

Вавилов 
 Вавилов, Александр Александрович (1922—1983) — советский учёный в области автоматики и процессов управления, член-корреспондент АН СССР, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.
 Вавилов, Анатолий Георгиевич (1924—2004) — Герой Советского Союза.
 
 Вавилов, Афанасий Петрович (1902—1964) — заместитель Генерального прокурора СССР — Главный военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции.
 Вавилов, Виктор Сергеевич (1921—1999) — советский физик, сын С. И. Вавилова.
 
 
 Вавилов, Генрих Дмитриевич (род. 1935) — заслуженный артист России.
 Вавилов, Дмитрий Владимирович (род. 1986) — российский футболист.
 
 
 Вавилов, Илья Егорович (в монашестве Илиодор; 1817—1865) — игумен Спасского монастыря Русской православной церкви.
 Вавилов, Максим Андреевич (1903—1960) — советский генерал-лейтенант (1955).
 Вавилов, Николай Иванович (1887—1943) — советский ботаник и генетик, селекционер, географ, общественный деятель; академик АН СССР, организатор и первый президент ВАСХНИЛ.
 Вавилов, Николай Иванович (химик) (1941—2008) — советский и российский химик, директор завода, почётный гражданин Дзержинска.
 Вавилов, Олег Михайлович (1950—2022) — советский и российский актёр театра и кино.
 
 
 
 Вавилов, Станислав Владимирович (род. 1956) — российский государственный и политический деятель.
 Вавилов, Юрий Николаевич (1928—2018) — российский физик.



Роды 
Вавиловы — два старинных русских дворянских рода:
 Первый род происходит от луцкого казака, Якова Григорьевича Вавилова, вёрстанного поместьем в 1619 году, и записан в VI часть родословной книги Псковской губернии.
 Второй род имеет родоначальником «новокрещена» Вавилу Фроловича Вавилова, которому было пожаловано поместье в Уфимском уезде в 1624 году; записан в VI часть родословной книги Оренбургской губернии.

 Вавиловы — род, из которого происходят академики Н. И. и С. И. Вавиловы.

Топонимы 
 Вавилов — кратер на обратной стороне Луны.

Разное 
 Вавилов Дол — древний пещерный монастырь в Саратовской области.
 «Академик Сергей Вавилов» — научно исследовательское судно Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
 «Николай Вавилов» — 6-серийный телевизионной фильм (1990 год) о Николае Ивановиче Вавилове.

Примечания

См. также 
 Вавиловка
 Вавилово
 Улица Вавилова
 Улица Вавиловых